HEBL steht für:
 Flughafen Abu Simbel in Ägypten (ICAO-Code)

Hebl steht für:
 Vorteig (Schweizerdeutsch)

Hebl ist der Familienname von
 Gary Hebl (* 1951), Abgeordneter der Demokraten im Unterhaus von Wisconsin

Siehe auch:
 Hebel

Abkürzung